Sabinas – rzeka w Meksyku
 Sabinas – miasto w meksykańskim stanie Coahuila